Открытый чемпионат Делрей-Бич по теннису 2019 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Делрей-Бич (США) на открытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 623 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

В 2019 году турнир будет проходить в период с 18 февраля по 24 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд 
</center>

</center>

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Хуан Мартин Дель Потро
  Джон Изнер
  Ллойд Джордж Харрис
Теннисист, получивший специальное приглашение:
  Брейден Шнур
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Юсуке Ватануки
  Тим Смычек
  Дэниел Эванс
  Дариан Кинг
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
  Роберто Майтин /  Натан Паша
  Рамкумар Раманатан /  Тим Смычек

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Делрей-Бич
Теннис
Февраль 2019 года
2019